Malawiaanse presidentsverkiezingen (1994)
 Malawiaanse presidentsverkiezingen (1999)
 Malawiaanse presidentsverkiezingen (2004)
 Malawiaanse presidentsverkiezingen (2009)
 Malawiaanse presidentsverkiezingen (2014)
 Malawiaanse presidentsverkiezingen (2019)
 Malawiaanse presidentsverkiezingen (2020)